Jonesiella är ett släkte av kräftdjur som beskrevs av Brady 1880. Jonesiella ingår i familjen Pseudotachidiidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Hoppkräftor
Jonesiella